Гасан Мамед Гусейн оглы Мамедов (; 5 июня 1912 года, Шаруро-Даралагезский уезд — 18 июня 1985 года, Ильичёвский район) — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился 5 июня 1912 года в селе Шахтахты Шаруро-Даралагезского уезда Эриванской губернии (ныне Кенгерлинский район Нахичеванской АР Азербайджана).

Участник Великой Отечественной Войны.

Начал трудовую деятельность рядовым колхозником в 1942 году в колхозе имени Гусейна Джавида (ранее имени Багирова) Ильичевского района. Позже звеньевой, бригадир и председатель колхоза.

В 1948 году достиг высоких показателей в области табаководства.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1949 года за получение высоких урожаев табака Мамедову Гасану Мамед Гусейн оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1971 года на всесоюзной пенсии.

Скончался 18 июня 1985 года в родном селе.

Литература 
 

Табаководы